«Барабаниа́да» — советский короткометражный телефильм 1980 года, сюрреалистическая комедия без слов, снятая режиссёром Сергем Овчаровым по собственному сценарию. Он же исполнил единственную главную роль — смешного человека, к которому приклеивается большой барабан и который не может избавиться от него.

В 1993 году Овчаров снял полнометражный фильм с тем же названием, который, однако, существенно отличается по сюжету и действующим лицам.

История 
По воспоминаниям самого Овчарова, ещё во время учёбы в институте он «болел Чаплином и Китоном, искал свою какую-то мелодию, своего героя», причём ему «мерещился персонаж, чудак, нелепый, неуместный, что-то вроде Человека Рассеянного». Постепенно этот образ совместился с образом «барабанного человека»:
Вдруг стал замечать, что в кино очень часто на несколько секунд появляется некий комический человечек с барабаном, и потом исчезает... В одном фильме, в другом, в третьем... Я заболел просто этим человечком, перестал спать, само собой про него все придумывалось, гэги косяком пошли. Ночью вставал, записывал. Всё думал: а что такое этот барабан? <...> Это живое существо, часть самого героя. А потом подумал, что этот человек-барабан как единое существо и есть мой собственный нелепый мир... Героя нет вне его инструмента, из которого он может извлечь только глухие удары. Но он приговорен к барабану: не может ни сбежать от него, ни продать по дешёвке или задорого, ни променять на что-нибудь более звучное.

По словам киноведа И. Васильевой, «дипломная “Барабаниада”, таинственно разлетевшаяся в клочки прямо во время защиты, словно в отместку за неурочную гибель, двадцать лет не давала покоя своему создателю» и «только в 1993 году из странного барабанного помешательства вырос смешной и лирический фильм-притча о человеке и его призвании — кресте, благословении, средстве к существованию и помехе для него».

Сюжет 
Провинциальный советский городок. Летним днём из грузовика, который перевозит музыкальные инструменты, выпадает большой барабан. Его находит на дороге молодой человек в чёрном костюме и в очках. Внезапно барабан начинает катиться за человеком, преследуя его. Загнав человека в угол у забора, барабан прыгает и приклеивается ребром к его животу. Человек не знает, что делать, и пытается всеми способами избавиться от барабана, однако тот прилип намертво. Закрыв барабан свитером, человек идёт на приём в поликлинику, однако сначала ему дают направление в кабинет женской консультации, а затем санитары выводят его оттуда под руки. Убегая от них и походя порвав костюм, человек падает с обрыва в реку, которая выносит его на островок. Там барабан неожиданно отваливается. Человек бьёт по нему корягой, а затем, заинтересовавшись звуком, начинает ударять ещё и ещё сначала одной, а затем двумя палочками. На звук барабана из города выбегают музыканты со своими инструментами. Они присоединяются к человеку и образуют оркестр, который с музыкой идёт по городу во главе с барабанщиком.

В ролях 
 Сергей Овчаров — Человек с барабаном
 Кира Крейлис-Петрова — доктор в поликлинике
 В. Антонов
 Т. Бучнева
 А. Григорьев
 М. Иванов
 П. Усенко

См. также 
 Барабаниада — полнометражный фильм Сергея Овчарова (1993 год)

Примечания

Ссылки 
 «Барабаниада» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Телефильмы СССР по алфавиту
Короткометражные телефильмы СССР 1980 года
Короткометражные телефильмы студии «Ленфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Телекомедии СССР
Фантастические телефильмы СССР
Телефильмы-сказки СССР
Фантастические телекомедии СССР
Короткометражные телефильмы на русском языке
Фильмы Сергея Овчарова
Фильмы о музыкантах